Johan (von) Bülow kan henvise til flere personer:

 Johan Bülow til Sanderumgård (1751-1828) – dansk godsejer og hofmarskal
 Johan Bülow (diplomat) (1814-1890) – dansk diplomat
 Johan Bülow (overpræsident) (1885-1945) – dansk overpræsident i København (Johan Keller Bülow)
 Johan Bülow (erhvervsmand) (født 1984) – dansk erhvervsleder